Basinus steht für:
 Basinus (Speyer), Bischof von Speyer
 Basinus von Trier, Erzbischof von Trier
 Ritter Basinus
 Bisinus, König von Thüringen

Siehe auch:
 Bensheim (ein früherer Name: Basinusheim)